Хаззард () — английская фамилия.

Фамилия 
  (род. 1951) — австралийский министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (с 2017 г.)
  (род. 1977) — американский порно-актёр и модель.
  (1781—1864) — американский торговец и политик.
  (1867—1938) — американская шарлатанка, ярая последовательница диеты постом, «доктор», убившая таким образом несколько человек.
  (род. 1943) — английский певец и сочинитель песен.
 Хаззард, Уолт (1942—2011; позднее известен как Махди Абдул-Рахман) — американский баскетболист и тренер.
  (1931—2016) — австралийско-американская писательница.

«Придурки из Хаззарда» 
Американская франшиза
 Придурки из Хаззарда — сериал (1979—1985).
  — компьютерная игра 1984 года.
  — фильм 1997 года.
  — компьютерная игра 1999 года.
 '' — компьютерная игра 2000 года.
  — фильм 2000 года.
  — компьютерная игра 2004 года.
 Придурки из Хаззарда — фильм 2005 года.
  — фильм 2007 года.

См. также 
 Хазард